Il était une fois dans l'Est, film québécois sorti en 1974
 Il était une fois dans l'Est, film russe sorti en 2019